Mockbeggar – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Mockbeggar – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Mockbeggar – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Mockbeggar – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Mockbeggar – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent